Евге́ния Ю́рьевна Ва́нина (род. 24 декабря 1957) — советский и российский индолог, доктор исторических наук, заведующая Сектором истории и культуры и ведущий научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН.

Образование 
В 1984 году в Институте стран Азии и Африки при МГУ им. М. В. Ломоносова защитила кандидатскую диссертацию на тему «Городское ремесленное производство в Северной Индии XVI—XVIII вв». В 2006 году в Институте востоковедения РАН защитила докторскую диссертацию на тему «Индийское средневековье — проблемы формирования представлений о человеке и обществе, времени и пространстве».

Избранная библиография

Монографии

Учебные пособия для вузов

Сборники статей: редактор-составитель

Статьи и главы в книгах

Примечания 

Индологи России
Историки России
Сотрудники Института востоковедения РАН
Выпускники Института стран Азии и Африки при МГУ
Преподаватели МГИМО
Авторы учебников истории
Женщины-историки